Филипп Кундратитц (; 15 ноября 1995 года, Инсбрук, Австрия) — австрийский сноубордист, выступающий в акробатических дисциплинах.
 Призёр этапов кубка мира (всего — 1 подиум);
 Многократный призёр этапов кубка Европы (всего — 4 подиума).

Спортивные достижения

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 Филипп Кундратитц — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Австрии